

Sigle 
 Nintendo la Rivista Ufficiale – rivista di videogiochi

Codici 
 nru – codice ISO 639-3 della lingua narua
 NRU – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Nauru